Hangu är en ort i Kina. Den ligger i storstadsområdet Tianjin, i den norra delen av landet, omkring 53 kilometer öster om stadens centrum.

Hangu är det största samhället i trakten. 

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juli, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Källor 

Orter i Tianjin

WP:Projekt Kina